Dorfkirche Badingen steht für:

 Dorfkirche Badingen (Bismark) im Ortsteil Badingen der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Badingen (Zehdenick) im Ortsteil Badingen der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg, siehe Badingen (Zehdenick) #Kirche Badingen